Atmosphäre (altgriechisch , ‚Dunst‘, ‚Hauch‘ und ) steht für:

 Erdatmosphäre, die gasförmige Hülle der Erde
 Atmosphäre (Astronomie), die gasförmige Hülle um einen Himmelskörper
 Sternatmosphäre, die sichtbaren äußeren Bereiche eines Sterns
 Physikalische Atmosphäre, historische Maßeinheit des Drucks
 Technische Atmosphäre, historische Maßeinheit des Drucks
 Atmosphäre (Ästhetik), in Kunst und Ästhetik eine Stimmung

Siehe auch: